Terniwka (ukrainisch ) ist ein sehr häufig vorkommender Ortsname in der Ukraine. Die russische Entsprechung lautet meistens Ternowka (Терновка).

Stadt:
 in der Oblast Dnipropetrowsk, siehe Terniwka

Dörfer:
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Terniwka (Krywyj Rih)
 in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Terniwka (Telmanowe)
 in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, siehe Terniwka (Kaharlyk)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk, siehe Terniwka (Nowoarchanhelsk)
 in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Terniwka (Starobilsk)
 in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Terniwka (Lwiw)
 in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Terniwka (Baschtanka)
 in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka, siehe Terniwka (Saporischschja, Nowomykolajiwka)
 in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Petro-Mychajliwka, siehe Terniwka (Petro-Mychajliwka)
 in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Terniwka (Swjahel)
 in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Terniwka (Konotop)
 in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy, siehe Terniwka (Tscherkassy)
 in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad, siehe Terniwka (Berschad)
 in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Terniwka (Kosjatyn)
 in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, siehe Terniwka (Kryschopil)
 in der Stadt Sewastopol, Rajon Balaklawa, siehe Terniwka (Sewastopol)

Siehe auch:
 Ternowka
 Ternawka
 Welyka Terniwka
 Mala Terniwka